O Park Shopping São Caetano, estilizado como ParkShoppingSãoCaetano, é um shopping center localizado na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, no estado brasileiro homônimo. Pertencente ao grupo Multiplan.

É o primeiro centro comercial de São Caetano do Sul. Tem 84 mil m² de área construída, sendo 38,9 mil de área bruta locável. O investimento na construção foi de R$ 260 milhões. Foi inaugurado em 9 de Novembro de 2011, num evento para os proprietários de lojas, a gerência do shopping e do Grupo Multiplan, além de aproximadamente 2.000 convidados, foi aberto ao público em geral no dia seguinte, 10 de novembro. 

Com cerca de 242 lojas sendo 15 âncoras,  um parque indoor Hot Zone e 6 salas de cinema Cinemark, uma praça de alimentação com mais de 40 opções de alimentação, além de restaurantes o complexo recebe cerca de 50 mil visitantes por dia. O ParkShopping irá faturar mais de R$ 60 milhões em um mês e R$ 720 milhões em um ano.
O shopping faz parte do novo bairro da cidade, o Espaço Cerâmica, que contará com prédios comerciais, residenciais e áreas de lazer.
Assim que foi inaugurado o shopping já tem um projeto de expansão em um terço da área bruta locável.

Ver também 
 Morumbi Shopping

Ligações externas 
 

ParkShopping Sao Caetano
Shopping centers de propriedade da Multiplan
Shopping centers administrados pela Multiplan
São Caetano do Sul